Die Internationaux de Strasbourg 2005 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Straßburg. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 14. bis 21. Mai 2005 statt.

Im Einzel gewann Anabel Medina Garrigues gegen Marta Domachowska mit 6:4 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Rosa-María Andrés-Rodriguez / Andreea Vanc mit 6:3 und 6:1 gegen Marta Domachowska / Marlene Weingärtner.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2005 fand vom 14. bis 16. Mai 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
2005